Демоны:
 «Демоны» ( / Shura) — кинофильм, 1971, Япония, реж. Мацумото Тосио.
 «Демоны» () — кинофильм, 1972, Франция / Португалия, реж. Хесус Франко.
 «Демоны» () — кинофильм, 1985, Италия, реж. Ламберто Бава.
 «Демоны 2» () — кинофильм, 1986, Италия, реж. Ламберто Бава. Продолжение фильма 1985 года.
 «Демоны 3» () — кинофильм, 1988, Италия, реж. Ламберто Бава. Не связан с фильмами 1985 и 1986 годов.
 «Демоны» () — кинофильм, 2000, Новая Зеландия, реж. Гленн Стэндринг.
 «» () — кинофильм, 2012, Эстония.
 См. также 
 Демоны (значения)
 Демон (значения)